André Perraudin (1914-2003), archevêque de Kabgayi (Rwanda), d'origine suisse ;
 Claude Perraudin (1941-2001), compositeur, guitariste et chef d'orchestre de variétés français ;
 Georges Perraudin (1896-1977), résistant français ;
 Gilles Perraudin (1949-), est un architecte français ;
 Jean-Pierre Perraudin (1767-1858) est un glaciologue suisse;
 Paul Perraudin (1952-), juge suisse.